Plusieurs églises sont dédiées au saint Sacrement eucharistique et portent le nom d'église du Saint-Sacrement :

Église du Saint-Sacrement de Clifton Gardens, à Mosman ;

Église du Saint-Sacrement, à Berchem (Anvers) ;
 Église du Saint-Sacrement d'Ixelles, à Bruxelles
 Église du Saint-Sacrement de Liège ;

Église du Saint-Sacrement de Québec ;

Église du Saint-Sacrement de Santiago du Chili.

Église du Saint-Sacrement de Manhattan, à New-York ;

Église du Saint-Sacrement de Lyon ;
 Église du Saint-Sacrement de Metz Devant-les-Ponts ;
 Église du Saint-Sacrement de Pierrerue ;

Voir aussi 
 
 Notre-Dame du Très Saint Sacrement et Saints martyrs canadiens à Rome
 

~
SaintSacrement